Мончу:

  (Рамон Суарес дель Валье, род. 1968) — испанский футболист.
 Мончу (Рамон Родригес Хименес, род. 1999) — испанский футболист.